Der Maltesische Fußball-Supercup ist ein maltesischer Fußballwettbewerb, in dem zu Beginn einer Saison der maltesische Meister und der maltesische Pokalsieger der abgelaufenen Saison in einem einzigen Spiel aufeinandertreffen.

Sollte eine Mannschaft das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen haben, spielt diese gegen den Zweitplatzierten der Meisterschaft.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Weblinks 
 Maltesischer Supercup auf RSSSF.com

Supercup